Hirakawa může být:

 Hirakawa (město) – město v prefektuře Aomori v Japonsku
 Hiroši Hirakawa (* 1965) – japonský fotbalista